Die Wolffkran Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Oktober 2018 in Ismaning stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 136 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Ismaning